San Narciso di Gerusalemme, vescovo di Gerusalemme
 San Narciso, municipalità delle Filippine nella provincia di Quezon
 San Narciso, municipalità delle Filippine nella provincia di Zambales